Прин может означать:
 Прин — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Гюнтер Прин — немецкий подводник времён Второй мировой войны.
 Прин-ам-Кимзее — коммуна в Германии, в земле Бавария.